Гомстед:
  — дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки.
 Гомстед-акт — несколько федеральных законов США, которые дали фермерам в собственность землю на западе страны.
 Принцип гомстеда — юридическая концепция, согласно которой можно установить право собственности на никому не принадлежащее имущество, если приложить к нему свой труд.